Mohamed Ben Ali et Mohammed Ben Ali sont des noms portés par :
 Mohamed Ben Ali (?-1314), architecte sévillan ;
 Mohamed Ben Ali (1932-1998), acteur tunisien ;
 Mohamed Ben Ali (né en 1995), footballeur tunisien ;
 Mohammed Ben Ali Abgali, ambassadeur marocain du  ;
 Mohammed ben Ali el-Jaafari, émir de Haïl au  ;
 Mohammed bin Ali Al-Sanoussi (1787-1859), ouléma malikite.
 Mohammed Ben Ali El-Medjadji